Pannfisch bezeichnet:
 Pannfisch, norddeutsches Fischgericht mit Bratkartoffeln und Senfsoße
 zudem Spezialität der Hamburger Küche (auch als Hamburger Pannfisch oder Hamburger Pfannenfisch bekannt)
 Pannfisch, historisches deutsches Fischgericht mit Stockfisch und Kartoffelpüree als Variation von Brandade
 Pannfisch, ein Synonym für den Begriff Lutefisch, mit dem ein unter Zusatz von Salzlauge wieder aufgeweichter Klipp- oder Stockfisch bezeichnet wird